Naselja u Srbiji:
 Rvati (Obrenovac, Srbija), naselje u sastavu općine Obrenovac
 Rvati (Raška, Srbija), naselje u sastavu općine Raška